Assedio di Valencia (1093) – episodio della Reconquista svoltosi nel 1093
Assedio di Valencia (1363) – episodio della guerra dei due Pietri svoltosi nel maggio – luglio 1363
Assedio di Valencia (1808) – episodio della guerra d'indipendenza spagnola svoltosi nell'agosto 1808
Assedio di Valencia (1812) – episodio della guerra d'indipendenza spagnola svoltosi nel gennaio 1812